Reprezentacja Gujany na letnich igrzyskach olimpijskich po raz pierwszy wystartowała podczas igrzysk w Londynie w 1948 roku. Jak dotąd w swoim dorobku ma jeden brązowy medal wywalczony przez boksera Michaela Anthony'ego podczas igrzysk w Moskwie w 1980 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści letnich igrzysk olimpijskich z Gujany

Złote medale 
Brak

Srebrne medale 
Brak

Brązowe medale 
 Michael Anthony (Moskwa 1980) - boks, waga kogucia

Linki zewnętrzne 
 

!